Качма́рек () — польская фамилия.

Известные носители 
 Качмарек, Войцех Щесны (1942—2009) — польский физик и общественный деятель.
 Качмарек, Джейн (род. 1955) — американская актриса.
 Качмарек, Ежи (род. 1948) — польский фехтовальщик. Олимпийский чемпион 1972 года.
 Качмарек, Рышард (род. 1959) — польский историк, доктор наук, профессор.
 Качмарек, Филипп (род. 1966) — польский политик.
 Качмарек, Чеслав (1885—1963) — епископ Кельце.
 Качмарек, Ян (род. 1953) — польский композитор.
 Качмарек, Януш (род. 1961) — министр внутренних дел Польши (2007).